Volckart ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Volckart (1933–2006), deutscher Richter und Kriminalwissenschaftler
 Johann Friedrich Volckart (1750–1812), auch: Volkart und Volcart, deutscher Kupferstecher
 Karlheinz Volckart (* 1924), deutscher Architekt, Ingenieur und Genealoge
 Oliver Volckart (* 1964), deutscher Wirtschaftshistoriker

Siehe auch:
 Volkart
 Volkhardt
 Volkhart